Cheer kan syfta på:

 Cheerleading – en ursprungligen amerikansk sport, som numera spridits över världen
 Blue Cheer – ett rockband som bildades år 1967 i San Francisco, Kalifornien
 Cheer Future – en cheerleadingförening från Boden som grundades 2008
 Cheer Lake – en sjö i Kanada
 Lac Cheer  – namnet på två olika sjöar i Kanada

Se även
Cheers (olika betydelser)